Gyltholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gyltholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Gyltholmen, Ingå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar